Yunus est un nom propre arabe et turc qui peut faire référence à :

Prénom 
Yunus est un prénom masculin arabe notamment porté par :
 Yunus, nom arabe du prophète Jonas.
 Yunus Emre (ca. 1240-1321) poète, écrivain et homme politique turc.
 Ibn Yunus (ca. 950-1009) mathématicien et astronome arabe, auteur d'une table astronomique, le Zij al-Kabir al-Hakimi.

Patronyme 

 Gayyur Yunus (1948-), peintre azeri.
 Muhammad Yunus est un économiste et entrepreneur bangladais, prix Nobel de la paix en 2006.

Religion 
 Yunus,  du Coran.

Zoologie 
 , nom turc du dauphin.